Vettor Pisani o Vittore Pisani (1324-1380) – ammiraglio italiano, capitano generale della flotta veneziana
Vettor Pisani (1934-2011) – pittore, architetto e drammaturgo italiano
Vettor Pisani – sommergibile della Regia Marina
Vettor Pisani – incrociatore corazzato della Regia Marina
Vettor Pisani – pirocorvetta ad elica della Regia Marina

Vittore Pisani (1899-1990) – glottologo e accademico italiano